Puntius fasciatus (Jerdon, 1849) – synonim Haludaria fasciata (brzanka pręgowana)
 Puntius fasciatus (Bleeker, 1853) – synonim Puntius johorensis (brzanka liniowana)